Die HDR GmbH (Eigenbezeichnung HDR Germany) ist ein auf Bauten im Bereich Gesundheitswesen, Forschung und Lehre spezialisiertes deutsches Architekturbüro. Das Büro beschäftigt rund 200 Architekten. Seit 1959 wurden durch das Unternehmen und seine Rechtsvorgänger europaweit über 1500 Projekte realisiert. 

Die HDR GmbH ist eine Tochter des weltweit tätigen, im Mitarbeiterbesitz befindlichen Architektur- und Ingenieurbüros HDR Inc.

Geschichte

Vorgeschichte der HDR GmbH 
Im Jahr 1959 gründete Gerhard Thiede in Düsseldorf das Architekturbüro Thiede. 1987 wurde durch Aufnahme des Partners Guido Meßthaler das Architekturbüro für Krankenhausbau zum Architekturbüro Thiede, Meßthaler und Partner. Von 1995 bis 2013 firmierte das Büro unter dem Namen TMK Architekten – Ingenieure.

Ab 2013: Die HDR GmbH im HDR Inc.-Konzern 
Im März 2013 wurde TMK Architekten – Ingenieure von HDR Inc. übernommen, einem 1917 gegründeten Unternehmen für Architektur- und Ingenieurdienstleistungen mit Hauptsitz in Omaha, Nebraska, und weltweiten Standorten. Die so entstandene HDR TMK Planungsgesellschaft mbH wurde 2017 in die HDR GmbH umbenannt.

Projekte (Auswahl) 
Projektverzeichnis siehe
 Johannes-Wesling-Klinikum; Fertigstellung 2008
 Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen; Fertigstellung 2013
 Elblandklinikum Riesa; 2012 mit Innovationspreis „Zukunftspreis der Gesundheitswirtschaft“ ausgezeichnet
Neubau und Modernisierung SLK-Kliniken Heilbronn, Klinikum am Gesundbrunnen; Fertigstellung 1. Bauabschnitt 2016, German Design Award 2018 für Orientierungsdesign
Zentrum für Neurologie, Psychiatrie und Psychosomatik (NPP), Universitätsklinikum Bonn; Fertigstellung 2018, 2019 vom Verein Architekten für Krankenhausbau und Gesundheitswesen (AKG) als „Herausragender Gesundheitsbau“ ausgezeichnet
Helmholtz Diabetes Center München; Fertigstellung 2018, 2019 Finalist bei den World Architecture Festival Awards
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel und Campus Lübeck; Fertigstellung 2019

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Krankenhausbauten
Dienstleistungsunternehmen (Düsseldorf)
Architektur (Düsseldorf)
Gegründet 1959